Дже́йми Де́нбрук (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Тренеры по кёрлингу Канады
Айсмейкеры